Die Franken Guss Kitzingen GmbH & Co. KG ist ein Unternehmen für Eisen- und Aluminiumguss aus Kitzingen in Unterfranken. Neben Gießen bietet Franken Guss Kitzingen auch das 3D-Drucken aus Metallen an. Es beschäftigt etwa 650 Mitarbeiter und wurde im Jahre 2009 nach einigen Übernahmen und anschließender Insolvenz neu gegründet. Der Jahresumsatz 2018 betrug 136 Millionen Euro.

Als Metall- und Schrott AG begann das Unternehmen bereits 1922 mit dem Eisenguss, wurde jedoch bereits 1932 von der Fichtel & Sachs AG übernommen. 1994 fungierte es als Sachs Gießerei GmbH, bis es anschließend von der ZF AG übernommen wurde. Nach einem kurzzeitigen Joint Venture im Jahre 2005 mit MTI und deren Übernahme musste das Unternehmen Insolvenz anmelden, bis es 2009 unter dem aktuellen Namen neu gegründet wurde.

Einzelnachweise 

Unternehmen (Landkreis Kitzingen)
Organisation (Kitzingen)
Gegründet 2009